Список R&B синглов № 1 в США в 1968 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1968 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
Певцы Арета Франклин и Марвин Гэй стали единственными исполнителями года, которым трижды за год удалось возглавить этот хит-парад. Дольше всех на первом месте продержались песни «You’re All I Need To Get By» (Марвин Гэй и Тамми Террелл, 5 недель) и «Say It Loud — I’m Black and I’m Proud (Part 1)» (Джеймс Браун, 6 недель).

Примечания

Ссылки 

Чарты Billboard 1968 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1968 года